Pavlovce ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Gemeinde im Banskobystrický kraj, Okres Rimavská Sobota, siehe Pavlovce (Rimavská Sobota)
 einer Gemeinde im Prešovský kraj, Okres Vranov nad Topľou, siehe Pavlovce (Vranov nad Topľou)

 bis 1927 der offizielle Name der Gemeinde Pavlovce nad Uhom, Košický kraj, Okres Michalovce.